Щербатов, Фёдор Александрович (1802—1827) — поручик лейб-гвардейского кавалергардского полка, декабрист.
 Щербатов, Фёдор Павлович (1749—1810) — генерал-поручик, правитель Выборгского наместничества, князь.
 Щербатов, Фёдор Фёдорович (1729—1791) — главнокомандующий правительственными войсками во время Пугачёвского восстания, князь.